Cangkring kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):

Midden-Java 
Cangkring (Karanganyar)
Cangkring (Jatiroto)
Cangkring (Sadang)
Cangkring (Talang)
Cangkring (Tegowanu)

Oost-Java 
Cangkring (Bluluk)
Cangkring (Prajekan)
Cangkring (Ngadirojo)

West-Java 
Cangkring (Cantigi)
Cangkring (Plered)